ist eine Liste von Städten und Orten in Eswatini.

Die beiden mit Abstand größten Städte in Eswatini sind Manzini mit 110.537 Einwohnern und die Hauptstadt Mbabane mit einer Bevölkerung von 76.218 (Stand 2005). Damit konzentrieren sich 17 Prozent der Menschen des Landes in beiden Städten.

In der folgenden Tabelle sind die Städte und Orte über 1.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 25. August 1986 und 11. Mai 1997, eine Berechnung für den 1. Januar 2005 sowie die Region, zu dem die Stadt gehört, aufgeführt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf den eigentlichen Ort ohne Vorortgürtel.

Siehe auch 
 Liste der größten Städte Afrikas
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 Swaziland Government - The Central Statistical Office

 
Eswatini